Kommunerna på Balearerna, Spanien, är följande:

Provinskod: 07.

Se även
Spaniens kommuner
Balearerna

Referenser

Externa länkar
 Pueblos de las Islas Baleares
 Instituto Nacional de Estadística per den 1 januari 2009 

Orter i Balearerna
Spaniens kommuner